Ю́рий Корни́лов:
 Корнилов, Юрий Георгиевич (1907—?) — советский учёный, механик, лауреат Сталинской премии.
 Корнилов, Юрий Иванович (род. 1933) — советский работник органов госбезопасности, начальник УКГБ по Свердловской области (1975—1990).
 Корнилов, Юрий Павлович (?) — советский гребец, тренер и преподаватель. Заслуженный тренер УССР, СССР. МСМК. К. пед. н, профессор. 
 Корнилов, Юрий Петрович (род. 1953) — крымский политик.